Højer (plaats), plaats in Denemarken
 Højer (parochie), parochie in Denemarken